Ettore Bonfatti Sabbioni – artista, incisore e insegnante italiano, specializzato in xilografie
 Liliana Bonfatti – ex attrice italiana
 Massimo Bonfatti – fumettista italiano